Помпеї — колишнє римське місто біля сучасного Неаполя у Італійському регіоні Кампанія на території комуни Помпеї.
 Помпеї () — муніципалітет в Італії, у регіоні Кампанія, провінція Неаполь.
 Помпеї (рід) () — відомий давньоримський рід (номен).